Deze lijst van spelers van het Oostenrijkse voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal 25 interlands achter hun naam hebben staan voor Oostenrijk. Vetgedrukte spelers zijn in 2014 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met vriendschappelijke interland tegen  op 18 november 2014

Oostenrijks voetbalelftal
Oostenrijk
Spelers